Музыкальная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Ивана Мазепы до улицы Толстого.

Примыкает улица Промышленная.

История 
Улица проложена в начале 1930-х годов в связи с началом в июле 1933 года строительства Черниговской фабрики музыкальных инструментов. Торжественный пуск 1-й очереди предприятия состоялся 8 ноября 1934 года. В этот период началась застройка улицы жилыми домами для работников фабрики. Застройка улицы продолжилась и после Великой Отечественной войны.

В конце 1940-х годов улица получила современное название Музыкальная — в честь Черниговской фабрики музыкальных инструментов, расположенной на данной улице.

В 1959 году было создано СПТУ № 6 (дом № 2А) при Черниговском облместнпроме, училище готовило специалистов для фабрики музыкальных инструментов (дом № 1), расположенной напротив. С 1962 года училище готовило столяров по производству мебели и пианино, станочников по деревообработке, плетельщиков мебели, сборщиков плетеной мебели.

24 декабря 2015 года  переименована на  исходя из норм правописания украинского языка, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 308-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Начало улицы непарная сторона занята территорией ныне не функционирующей Черниговской фабрики музыкальных инструментов. Здания бывшей фабрики заняты торгово-развлекательными (продуктовый магазин), офисными и производственными (швейная фабрика «Галант») учреждениями. Парная и непарная стороны улицы заняты малоэтажной жилой (2-3-этажные дома) застройкой, в конце (после примыкания Промышленной улицы) — усадебной застройкой, кроме того на перекрестке с улицей Ивана Мазепы расположен один 9-этажный дом. Улица пролегает до улицы Толстого, где расположена Колокольня Свято-Троицкого собора.

Учреждения:
 дом № 1 — территория бывшей Черниговской фабрики музыкальных инструментов
 дом № 1А — Управление исполнительной дирекции фонда социального страхования в Черниговской области
 дом № 2А — учебный корпус № 3 Академии Государственной пенитенциарной службы Украины — ранее располагался Черниговский лицей деревообрабатывающей промышленности (бывший СПТУ № 6)
 дом № 4А — пекарня
 дом № 9 — бывшая Черниговская вечерняя общеобразовательная школа

На улице есть ряд исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: 2-этажные жилые дома № 4, 6, 8, 16, 18, 20, 3-этажный жилой дом № 3.

Памятники истории местного значения:
 дом № 1 — Памятный знак в честь Трудовых достижений коллектива Черниговской фабрики музыкальных инструментов (1967) — на фасаде административного здания фабрики, не существует

Мемориальные доски:
 дом № 1 — Трудовым достижениям коллектива Черниговской фабрики музыкальных инструментов (1967) — на фасаде административного здания фабрики, демонтирована
 дом № 2 А — Воинам-афганцам — на доме бывшего СПТУ № 6, где учились

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 473 МУЗИЧНА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.

Ссылки 
 

Улицы Чернигова